Osoby o tym nazwisku:
 Gojko Mitić – serbski aktor i reżyser
 Mihajlo Mitić – serbski siatkarz
 Rajko Mitić – jugosłowiański piłkarz